Саритога́йський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Байганинський району Актюбинської області Казахстану. Адміністративний центр — аул Алтай-батира.

Населення — 1599 осіб (2009; 1836 в 1999).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Байганинського району